Hvitfeldt och Huitfeldt är namnet på flera besläktade släkter som också har gett upphov till olika företeelser. 2015 fanns 38 personer med namnet Hvitfeldt i Sverige och 56 personer med namnet Huitfeldt. 

En av de mera kända i Göteborg är donatorn Margareta Huitfeldt som skapade Hvitfeldtska stipendiefonden.

Släkter
 Huitfeldt (adelsätt) – dansk uradelssläkt
 Moltke-Hvitfeldt – en tysk-dansk adelsätt

Personer med namnet Hvitfeldt
Maria Hedman Hvitfeldt (född 1964), svensk regissör.

Personer med namnet Huitfeldt
Anniken Huitfeldt (född 1969), norsk politiker
Arild Huitfeldt (1546–1609), dansk adelsman
 Arild Huitfeldt (arkitekt) (1927–1982), svensk arkitekt
Beate Huitfeldt (1554–1626), dansk hovdam
Birgitte Christine Huitfeldt (1682–1761), norsk psalmförfattare
Björn Huitfeldt (född 1986), svensk beachvolleybollspelare
Hans Emil Huitfeldt-Kaas (1869–1948), norsk diplomat
Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas (1834–1905), norsk arkivman
Iver Huitfeldt (1665–1710), dansk-norsk sjömilitär
Jörgen Huitfeldt (född 1970), svensk journalist
Margareta Huitfeldt (Margrethe Huitfeldt) (1608–1683), norsk-svensk godsägare och donator
 Mathias Wilhelm Huitfeldt (1725–1803), dansk godsägare, militär och ämbetsman
Povel Huitfeldt (1520–1592), dansk-norsk ämbetsman
Tora Huitfeldt (1892–1967), svensk konstnär

Företeelser namngivna efter Hvitfeldt eller Huitfeldt
 Huitfeldt Point –  udde i Antarktis
Iver Huitfeldt-klass – dansk fregattklass
Hvitfeldtsgatan, Göteborg
Hvitfeldtsplatsen – gata i Göteborg
Hvitfeldtska gymnasiet – skola Göteborg

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn
Danska efternamn
Norska efternamn